Station Saint-Hilaire-Brizambourg is een spoorwegstation in de Franse gemeente Saint-Hilaire-de-Villefranche.

Saint-Hilaire-Brizambourg
Saint-Hilaire-de-Villefranche